Plambach ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Plambach (Gemeinde Hofstetten-Grünau), Ortschaft von Hofstetten-Grünau, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Plambach (Pielach), linker Zufluss der Pielach bei Hofstetten-Grünau, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Plambach (Saar), linker Zufluss der Saar unterhalb von Taben-Rodt, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz